Marionetter kan henvise til

 Marionetter (film fra 1934), en sovjetisk spillefilm
 Marionetter (film fra 1993), en dansk eksperimentalfilm
 Marionetter (film fra 2009), en dansk kortfilm fra 2009 af Jesper Nislev Mortensen